Die Communauté de communes du Provinois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie wurde am 2. April 2013 gegründet und umfasst 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Provins.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband fusionierte mit Wirkung vom 1. Januar 2014 mit der Communauté de communes de la Gerbe und wurde dafür unter demselben Namen neu gegründet.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Provinois
Gegründet 2013